Nachstehend finden sich Klimatabellen von ausgewählten Orten in Namibia.

Nordnamibia

Zentralnamibia

Osten

Küste

Südnamibia

Einzelnachweise 

Namibia
Geographie (Namibia)
Wetter und Klima Afrikas